Тази страница показва класирането и резултатите в група E от квалификациите за Европейското първенство по футбол 2008.

Класиране 

Бележки относно класирането:
 Англия и Израел са класирани според резултатите от директните мачове помежду им:
 Англия – 4 точки (0-0 и 3-0 срещу Израел)
 Израел – 1 точка (0-0 и 0-3 срещу Англия)

Класирали се отбори:
 Хърватия си осигурява участие на Евро 2008 на 17 ноември 2007 г. след победата на Израел с 2-1 над Русия и става седмият отбор от целия квалификационен цикъл, който се класира на първенството.
 Русия си осигурява участие на Евро 2008 на 21 ноември 2007 г. след победата си с 1-0 над Андора и победата на Хърватска с 3-2 над Англия и става четиринайсетият и последен отбор от целия квалификационен цикъл, който се класира на първенството.

Резултати

Голмайстори 
В долната таблица са изредени имената на всички футболисти, които отбелязват 3 или повече гола в тази квалификационна група.

Европейско първенство по футбол 2008